Rogers Cup 2015, właśc. Rogers Cup presented by National Bank 2015 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2015 z cyklu Rogers Cup zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 10–16 sierpnia 2015 roku w Montrealu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 4 178 500 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015
ATP
2015 w Kanadzie